Internationales Musikinstitut steht für:

 Internationales Musikinstitut Darmstadt
 Internationales Musikinstitut Berlin